Мисс Интернешнл 1984 () — 24-й по счёту конкурс красоты Мисс Интернешнл, проведённый 30 октября 1984 года в Йокохама (Япония), который выиграла Ильма Уррутиа из Гватемалы.

Финальный результат

Специальные награды

Участницы 

  — Барбара Франциска Кенделл
  — Изабелла Халлер
  — Анн Ван Ден Броек (Universe, Europe и World 85)
  — Мария Кристина Гомес
  — Анна Глиц
  — Терри Ли Бэйли
  — Сильвия Марица Юнда Чарри
  — Моника Самора Веласко
  — Катарина Клаусин (Universe 84)
  — Карен Лесли Мур (4th RU Universe 83; SF Europe 84)
  — Тиина Йоханна Каарина Лайне
  — Коринн Террасон
  — Петра Гайслер
  — Вивиан Галанопулу
  — Элеанор Бенавенте Умагат
  — Ильма Хульета Уррутиа Чанг (SF Universe 84)
  — Розалия ван Бремен (победительница World Miss University 84)
  — Миртис Элита Иде (Universe & World 84)
  — Дебби Цуй Йен-Мей
  — Гублауг Стелла Бринхольфсдоттир (Europe 85)
  — Наланда Равиндра Бандари
  — Карен Курран

  — Пацит Коэн
  — Моника Галло
  — Келли Анн О'Бриен
  — Джунко Уено
  — Ким Кьёнг-ри
  — Дженифер Фунг Сим Янг
  — Адриана Маргарита Гонсалес Гарсиа
  — Труди Анн Вест
  — Мари Селеста Сасакура Мендиола
  — Моника Лин
  — Виелька Мариана Марсиас
  — Мария Белла де ла Пенья Начор
  — Тереза Алендоуру Пинту
  — Сиобан Фоул
  — Вонг Лин
  — Соледад Марисоль Пила Баланса
  — Гунилла Мария Кольстрём
  — Габриель Амрейн
  — Прании Миюнам
  — Гамз Туадароглу
  — Сандра Ли Персиваль
  — Мириам Лейдерман Эппель
  — Джейн Анн Рили (Universe 84)
  — Нгалула Ва Нтумба Багиша

Не участвовали 
  — Фабиана Гомес
  — Сандра Бошан Роше

См. также 
 Мисс Мира 1984
 Мисс Вселенная 1984

Ссылки 
Сайт «Мисс интернешнл»
Мисс интернешнл — 1984

Мисс интернешнл
События 30 октября
Октябрь 1984 года
1984 год в Японии
Культура Иокогамы
История Иокогамы